Ши Чжиюн (,  10 жовтня 1993, Гуансі-Чжуанський автономний район, Китай) — китайський важкоатлет, олімпійський чемпіон 2016 та 2020 років, триразовий чемпіон світу та чотириразовий чемпіон Азії.

Результати

Посилання 
 Профіль  на сайті IWF

Китайські важкоатлети
Китайські олімпійські чемпіони
Чемпіони літніх Олімпійських ігор 2016
Чемпіони літніх Олімпійських ігор 2020
Важкоатлети на літніх Олімпійських іграх 2016
Важкоатлети на літніх Олімпійських іграх 2020
Уродженці Гуансі-Чжуанського автономного району
Китайські чемпіони світу
Чемпіони світу з важкої атлетики
Чемпіони Азії з важкої атлетики